Плаващи облаци може да се отнася за:
 Плаващи облаци (филм, 1955), филм на Микио Нарусе
 Плаващи облаци (филм, 1996), филм на Аки Каурисмеки